Zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych (ang. Multiple-complex Developmental Disorder)
 Monochlorodioksyna
 McDD F-4F Phantom II – model samolotu